«Лю́нгбю Болдклаб» () — датский профессиональный футбольный клуб из города Конгенс Люнгбю. Основан в 1921 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Лонгбю» общей вместимостью до 10 000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Дании по футболу.

История

Достижения клуба 
 Суперлига
  Чемпион (2): 1983, 1991/92
  Вице-чемпион (3): 1981, 1985, 1991
  Бронзовый призёр (4): 1984, 1988, 1989, 2016/17

 Первый дивизион
  Чемпион (2): 2006/07, 2015/16
  Второе место (2): 1979, 2009/10
  Третье место (1): 2018/19

 Кубок Дании
  Победитель (3): 1983/84, 1984/85, 1989/90
  Финалист (2): 1969/70, 1979/80

Тренеры клуба 
 1991—1992  Кент Карлссон
 1992—1995  Михаэль Шёфер
 1995—1998  Бенни Леннартссон
 1998—2001  Поль Хансен
 2001—2003  Хассе Кун
 2003—2006  Бент Кристенсен
 2006—2008  Каспер Юльманн
 2008—2009  Хенрик Ларсен
 2009—2013  Нильс Фредриксен
 2013  Йохан Ланге
 2013—2015  Джек Майгорд Йенсен
 2015  Сорен Хермансен
 2015—2017  Давид Нильсен
 2017–2018  Томас Нёргор
 2018  Марк Струдаль
 2018–  Кристиан Нильсен

Статистика выступлений с 2005 года 

 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 

  Клаус Берггреен
  Мортен Вигхорст
  Клаус Йенсен
  Никлас Йенсен
  Хенрик Ларсен
  Миклош Мольнар
  Петер Нильсен
  Деннис Роммедаль
  Йон Хельт
  Ларс Бохинен
  Маркус Альбек

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Дании
ФК «Люнгбю»